Berazategui puede referirse a cualquiera de los siguientes topónimos de Argentina:

 El partido de Berazategui, división administrativa de la provincia de Buenos Aires.
 Berazategui (ciudad), ciudad del partido homónimo anterior.
 La estación Berazategui, estación del Ferrocarril Roca, en la ciudad homónima anterior.

Además, puede hacer referencia a:

 La Asociación Deportiva Berazategui, club de fútbol de Argentina.